NMBS Type 29 (1874) - stoomlocomotief
 NMBS Type 29 (1945) - stoomlocomotief